Slonimski (masculin ; ) ou Slonimskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Antoni Słonimski (1895-1976), poète, artiste et journaliste polonais.
 Nicolas Slonimsky (1894-1995), musicologue et chef d'orchestre américain d'origine russe.
 Piotr Slonimski (1922-2009), généticien français d'origine polonaise.
 Sergueï Slonimski (1932-2020), compositeur russe.

Patronyme russe
Patronyme juif